Кратер Фесенков (), не путать с кратером Фесенков на Марсе, — крупный ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь советского астронома и астрофизика Василия Григорьевича Фесенкова (1889—1972) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1973 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Циолковский на западе; кратер Пирке на северо-востоке и кратер Штарк на юге. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 36,1 км, глубина 2,1 км. 

Кратер Фесенков имеет близкую к циркулярной форму, значительно разрушен и перекрыт породами выброшенными при образовании кратера Циолковский. Вал сглажен и перекрыт множеством кратеров различного размера. Дно чаши пересеченное, особенно в восточной части. В центре чаши расположено небольшое поднятие местности севернее которого находится маленький кратер окруженный выброшенными породами с высоким альбедо.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны